Illunnguup Tasia bezeichnet:
 Illunnguup Tasia (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illunnguup Tasia (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland